Die Saison 2018/19 war die elfte Spielzeit der Kontinentalen Hockey-Liga, einer multinationalen Eishockeyliga. Die Liga startete mit 25 Mannschaften in die Saison, die aus Kasachstan, Lettland, Russland, der Slowakei, Finnland, Belarus und China stammten. Im Playoff-Finale um den Gagarin-Pokal gewann der HK ZSKA Moskau mit 4:0 gegen den HK Awangard Omsk und gewann damit den ersten KHL-Meistertitel der Klub-Geschichte sowie die dritte russische Meisterschaft.

Modus 
In der regulären Saison sind die Teams in zwei Konferenzen und vier Divisionen unterteilt, wobei in der Tschernyschow Diwision sieben Mannschaften und in den anderen je sechs Teams vertreten sind. Jede Mannschaft musst dabei insgesamt 62 Spiele bestreiten. Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt den Kontinental-Pokal.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit von 60 Minuten erhält eine Mannschaft – wie in der NHL – zwei Punkte, der unterlegene Gegner geht leer aus. Bei Siegen in der Overtime oder im Shootout bekommt eine Mannschaft auch zwei Punkte, während der Verlierer immerhin noch einen Punkt erhält.

Im Anschluss an die reguläre Saison folgen die Play-offs um den Gagarin-Pokal, für die sich die 16 punktbesten Mannschaften qualifizieren. Die Divisions-Sieger nehmen dabei auf der Setzliste die ersten vier Positionen ein. Alle Play-off-Runden werden im Modus Best-of-Seven ausgespielt.

Teilnehmer 
Die Zusammensetzung der Liga änderte sich im Vergleich zum Vorjahr: Im März 2018 entschied der Vorstand der KHL, den HK Jugra Chanty-Mansijsk und den HK Lada Toljatti (anhand einer Punkteliste) aus der KHL auszuschließen. Begründet wurde dieser Schritt vor allem mit mangelnden sportlichen Ergebnissen, einer hohen Finanzierungsrate durch die KHL selbst, fehlende TV-Einschaltquoten und niedrige Zuschaueraufkommen bei Heimspielen. Beide Klubs wurden anschließend in die Wysschaja Hockey-Liga aufgenommen. Sewerstal Tscherepowez entging einem Ausschluss, da dieser in der Saison 2017/18 sportlich konkurrenzfähig war und deutliche Zuwächse bei den Einschaltquoten aufwies.

Hauptrunde 
Im Rahmen der sogenannten KHL World Games wurden jeweils zwei Spiele der Hauptrunde in Wien und Zürich ausgetragen. Dabei trafen der HC Slovan Bratislava respektive Dinamo Riga auf SKA Sankt Petersburg und HK ZSKA Moskau. Darüber hinaus gab es zwei Freiluft-Spiele: Die Begegnung zwischen dem SKA Sankt Petersburg und dem HK ZSKA Moskau wurde am 22. Dezember 2018 in der Gazprom-Arena ausgetragen und wurde von 67.770 Zuschauern verfolgt. Im Februar 2019 trug Dinamo Riga sein Heimspiel gegen den HK Dinamo Minsk ebenfalls in einem Freiluftstadion aus. Dieses Spiel zog insgesamt 9500 Zuschauer an.

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Platzierung innerhalb der Konferenz; , ,

Ost-Konferenz

West-Konferenz

Beste Scorer 
Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit der besten Plus/Minus-Statistik
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, SaT = Schüsse aufs Tor, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Playoffs

Turnierbaum

Ost-Konferenz-Viertelfinale

Awtomobilist Jekaterinburg – HK Traktor Tscheljabinsk

Barys Astana – Torpedo Nischni Nowgorod

HK Metallurg Magnitogorsk — Salawat Julajew Ufa

HK Awangard Omsk — Ak Bars Kasan

West-Konferenz-Viertelfinale

HK ZSKA Moskau — HK Witjas

SKA Sankt Petersburg — HK Spartak Moskau

Lokomotive Jaroslawl — HK Sotschi

Jokerit — HK Dynamo Moskau

Ost-Konferenz-Halbfinale

Awtomobilist Jekaterinburg – Salawat Julajew Ufa

Barys Astana – HK Awangard Omsk

West-Konferenz-Halbfinale

HK ZSKA Moskau – HK Dynamo Moskau

SKA Sankt Petersburg – Lokomotive Jaroslawl

Konferenz-Finale

HK Awangard Omsk – Salawat Julajew Ufa

ZSKA Moskau – SKA Sankt Petersburg

Gagarin-Pokal-Finale

Gagarin-Pokal-Sieger

Beste Scorer 

Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: KHL; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Auszeichnungen 
Spieler des Monats

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

KHL-Saison
Eishockeysaison 2018/19